Кубок Альп 1971 — 11-й розыгрыш Кубка Альп. В нём принимали участие восемь команд из Италии и Швейцарии.

Победу в соревновании одержал итальянский клуб «Лацио», который в финале обыграл швейцарский «Базель» со счётом 3:1.

Групповой этап

Группа A

Группа B

Сводные таблицы

Италия 

Итоговое количество очков для каждой команды является суммой очков, полученных на групповом этапе, и забитых мячей.

Швейцария 

Итоговое количество очков для каждой команды является суммой очков, полученных на групповом этапе, и забитых мячей.

Финал 

|}

Лучшие бомбардиры

Примечания

Ссылки 
 Кубок Альп 1971 на сайте RSSSF

1971
Футбол в Европе в 1971 году